Розово може да се отнася за:

 цветът „розово“
 село Розово (Област Пазарджик)
 село Розово (Област Стара Загора)